Ча́тем (или Рекоху) (, ) — крупнейший остров одноимённого архипелага. Географические координаты острова: .

География 
Площадь — более 900 км².

История 
Европейцами остров был открыт в 1791 году, хотя коренное население (мориори) жило на острове с 1000 года нашей эры.

Население 
На острове проживает около 600 человек (2013).

Примечания 

Острова Чатем
Острова Австралии и Океании